СКВО — аббревиатура:

 СКВО — Северо-Кавказский военный округ.

 СКВО — спортивный клуб военного округа. Название ряда команд в 1957-1960 годах (в апреле 1960 года приказом министра обороны переименованы в СКА):
 Футбол
 ОДО (Свердловск)
 СКА (Львов)
 «СК Одесса»
 ЦСКА (Киев)
 СКА (Чита)
 «СКА-Хабаровск»
 СКА (Тбилиси)
 СКА (Новосибирск)
 СКА (Минск)
 СКА (Ростов-на-Дону) – в 1957-1960 и 2013-2015 годах.
 Хоккей с шайбой
 СКА МВО (Тверь)
 СКА (Санкт-Петербург)
 СКА (Куйбышев)
 Хоккей с мячом
 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург)
 «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

См. также 
 СКА — спортивный клуб армии.
 Скво (наррагансеттск.) — женщина-индианка. В молодёжном жаргоне 1960—1970-х годов означало постоянную подругу, женщину; жену.

Примечания